El nombre de Ermita de Santa Isabel es el nombre de varios edificios, catalogados como ermitas, en honor a Santa Isabel.
 Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad''

En España 
 Ermita de Santa Isabel , en Canet lo Roig, provincia de Castellón.
 Ermita de Santa Isabel, en Centenero, provincia de Huesca.

En México 
 Ermita de Santa Isabel, en la ciudad de Mérida, Yucatán.